Steel (acero en inglés) puede referirse a:

Deporte 
Steel Aréna, pabellón polideportivo situado en Košice, Eslovaquia.
Steel Cage, deporte de combate.

Ficción 
Cine
 Steel,película estadounidense.
 Blue Steel, película estadounidense.
 Real Steel, película de acción y ciencia ficción estadounidense.
 El hombre de acero (Man of Steel), película estadounidense.

Historietas
Steel Claw, serie de superhéroes británica editada por Fleetway en los años 60 y 70.

Personajes de ficción
Axel Steel, personaje ficticio de la serie de juegos musicales Guitar Hero.
Clark Steel, personaje ficticio de las series de videojuegos Ikari Warriors, King of Fighters y Metal Slug.
Commander Steel, nombre de tres personajes de superhéroes de ficción, publicados por DC Comics, todos los miembros de la misma familia.
Steel, el nombre de un superhéroe afroamericano, John Henry Irons, mejor conocido por su papel en la historia relacionada con la Muerte de Superman, y por ser uno de los Supermanes que aparecieron como sustituto del original tras el evento mencionado.
Steel (Natasha Irons) superheroína de DC
Max Steel, personaje ficticio creado en 1999.
Steel Brightblade, personaje fantástico del mundo de la Dragonlance.
Steel Dragon, grupo ficticio de hard rock protagonizado por músicos reales, creado para aparecer en la película Rockstar.

Televisión
Balls of Steel, programa de televisión creado por Objetive producción.

Videojuegos
Red Steel, videojuego para la consola Wii de Nintendo.
Red Steel 2, secuela de Red Steel.
Steel Storm, videojuego independiente desarrollado por Kot-in-Action Creative Artel.

Lugares 
Municipio de Steel (Arkansas), Estados Unidos.
Steel City, apodo de Sheffield , Inglaterra.

Música 
Álbumes
British Steel (álbum), sexto álbum de heavy metal de la banda británica Judas Priest.
Caress of Steel, tercer álbum grabado en estudio de la banda Rush.
Reinventing the Steel, el noveno y último álbum de la banda Pantera.
Steel Wheels, álbum de los Rolling Stones lanzado en 1989.
The Triumph Of Steel, séptimo álbum de estudio de la banda estadounidense de heavy metal , Manowar.
Wheels of Steel, segundo álbum de estudio de la banda de heavy metal Saxon.

Grupos musicales
Agent Steel, banda estadounidense de speed metal y thrash metal.
Steel Attack (banda), banda de Power Metal de Sala, Suecia.
Steel Meets Steel - Ten Years Of Glory, primer álbum de recopilación lanzado por la banda de power metal sueca HammerFall.
Steel Panther, banda que parodia el Glam metal, proveniente de Los Ángeles, California. 
Steel Pulse, banda británica de reggae formada en 1975. 

Instrumentos musicales
Steel drum, nombre en inglés de los Tambores metálicos de Trinidad y Tobago.
Steel guitar, tipo de guitarra eléctrica.
Lap steel, tipo de guitarra eléctrica.
Pedal steel guitar, tipo de guitarra eléctrica.

Personas 
Personas
Ace Steel, luchador profesional estadounidense.
Amy Steel, actriz estadounidense.
Ben Steel, es un actor y director australiano.
Bryan Steel, ciclista británico.
Danielle Steel, escritora estadounidense.
John Steel, músico británico.

Producción de acero 
Asociaciones
World Steel Association, asociación internacional de productores de acero.

Empresas
British Steel plc, empresa británica de siderurgia.
Carnegie Steel Company, compañía productora de acero creada por Andrew Carnegie.
Mittal Steel Company, la mayor productora de acero a nivel mundial, y primer productor de acero en Estados Unidos.
Nippon Steel, empresa productora de acero.
Qatar Steel, empresa productora de acero.
U.S. Steel, empresa de integración vertical productora de acero.

Otros usos 
Steel Framing, sistema de construcción.
Steel Yard, uno de los nombres por el que se conoce a la señal también llamada Pájaro Carpintero Ruso.